Poncher ist der Familienname folgender Personen:

 François Poncher (1502–1532), Erzbischof von Paris